Vanamõisa est un village de la Commune de Märjamaa du Comté de Rapla en Estonie.

Notes et références 

 

Village en Estonie
Commune de Märjamaa